Барон Мартин () — английский аристократический титул, существовавший в 1295—1326 годах. Уильям Мартин, крупный землевладелец из Девона и Сомерсета, 23 июня 1295 года был вызван королём Эдуардом I в парламент, и это событие считается креацией титула. После смерти 1-го барона ему наследовал единственный сын, тоже Уильям. Последний умер в 1326 году бездетным, и титул перешёл в состояние неопределённости. Земли Мартинов к 1348 году перешли в руки Одли, потомков дочери Уильяма-старшего Джоан.

Носители титула 
 Уильям Мартин, 1-й барон Мартин (1295—1324);
 Уильям Мартин, 2-й барон Мартин (1324—1326).

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Мартин